Daphne Akhurst ha battuto in finale Esna Boyd 1-6 8-6 6-4.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1925